Jean Durry – storico e scrittore francese
 Josef Durry – politico austriaco
 Marcel Durry – latinista francese
 Marie-Jeanne Durry – critica letteraria e poetessa francese